Den Namen Restaurant zum Kuhstall tragen bzw. trugen mehrere Lokale:

 Restaurant zum Kuhstall (Berlin)
 Restaurant zum Kuhstall (Reit im Winkl)